Andreas Bakkerud – pilota automobilistico norvegese
 Ida Marie Bakkerud – attrice norvegese
 Lars Bakkerud – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese